Harrtjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Dalarna 
Harrtjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (6,39 ha)
Harrtjärnarna (Idre socken, Dalarna, 690339-134069), sjö i Älvdalens kommun,  (10,8 ha)
Harrtjärnarna (Idre socken, Dalarna, 690355-134110), sjö i Älvdalens kommun,  (12,8 ha)

Härjedalen 
Lill-Harrtjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (14,2 ha)
Stor-Harrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (31,6 ha)
Harrtjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Harrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,62 ha)

Jämtland 
Harrtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (14,3 ha)
Stor-Harrtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (72,9 ha)

Lappland 
Harrtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Harrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,98 ha)
Harrtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Harrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Harrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, vid Marsliden), sjö i Vilhelmina kommun

Se även 
Harrsjön
Harrejaurasj,  (15,2 ha)
Harrokjauratj,  (36,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn